Профессиональная Лига 1 2015/2016 () — 61-й розыгрыш чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com
 Статистика на goalzz.com

Тунис
2015/2016
2015 год в Тунисе
Спорт в Тунисе в 2016 году
Футбол в Африке в 2015 году
Футбол в Африке в 2016 году